The Messenger ist die Bezeichnung für:

Filme
 The Messenger (Kurzfilm), ein US-amerikanischer Kurzfilm von 1918
 The Messenger: The Story of Joan of Arc, ein französischer Historienfilm von 1999
 The Messenger – Die letzte Nachricht, ein US-amerikanisches Drama von 2009

Musik
 The Messenger (Album), ein Album der Band Casey Jones
 The Messenger (Band), eine US-amerikanische Band
 The Messenger (Lied), ein Lied von Daniel Lanois
 The Messenger (Linkin Park), ein Lied von Linkin Park aus dem Album A Thousand Suns

Siehe auch:
 The Messengers

en:The Messenger